Reichelsheim (Odenwald)
 Reichelsheim (Wetterau)